Генрих Алексеевич Асафов (19 апреля 1940, с.Чирково, Усть-Кубенский район, Вологодская область — 14 октября 2020, Вологда) — русский -живописец, мастер символической живописи.
Родился в 1940 году в селе Чирково, Усть-Кубенского района, Вологодской области. В семье кузнеца и кружевницы. После окончания Усть-Кубинской средней школы, продолжил своё обучение с 1957 по 1958 г. в Ярославском профессионально-техническом училище. С 1958 по 1959 гг. трудился в РТИ при Ярославском шинном заводе, а затем поступил в Ярославское художественное училище (1959-1964). С 1964 по 1973 год служил в Советской Армии на о. Сахалин. Затем окончил МГХИ имени В.И. Сурикова (1967-1973).В Вологде жил и трудился с 1976 года. Участник выставок с 1968 года. Член Союза художников России с 1977 года. Участник региональных художественных выстовок с 1979 года. Умер в Вологде после осложнения от COVID-19
Генрих Асафов: «Пишу о Земле и о Труженике на ней, ибо знаю, люблю эту тему с детства. Она бесконечна своим содержанием и этим даёт возможность бесконечности формы, а это и есть истинное искусство».

Произведения 

 Король рыбаков, 1994. (ДВП, масло, 37х36.)
 Лев Толстой, 2003. (ДВП, масло, 49х39.) Экспонировалась с 19.09. по 19.11.2003 г. на девятой региональной художественной выставке "Российский Север" в Вологде.

Литература 
 Девятая региональная художественная выставка "Российский Север". Каталог. Живопись. Графика. Скульптура. Декоративно-прикладное искусство. Театрально-декорационное искусство. Искусствознание и художественная критика. Вологда, 2004,с.98.

Ссылки 
 Генрих Асафов,Вологда
 От осложнений коронавируса погиб гениальный вологодский художник 14 октября ушел из жизни Генрих Асафов
 Асафов Герман Алексеевич

Примечания 

Члены Союза художников СССР
Члены Союза художников России
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Художники Вологды
Художники России XX века
Художники СССР
Художники России
Выпускники Ярославского художественного училища